Winston Churchill (1620–1688) angol katona, történész, politikus, Winston Churchill miniszterelnök őse
 Winston Churchill (1871–1947) amerikai regényíró
 Winston Churchill (1874–1965) brit politikus, miniszterelnök
 Winston Churchill (1940–2010) brit politikus, Winston Churchill miniszterelnök unokája

További előfordulások szócikkek neveiben:
 USS Winston S. Churchill (DDG 81) az amerikai haditengerészet rombolója